

Musica 
John – singolo di Lil Wayne del 2011

Teatro 

John –  dramma di Annie Baker del 2015

Onomastica 
 John – variante del nome proprio di persona Giovanni

Personaggi 
 John – vero nome di Patriota, personaggio della serie a fumetti The Boys
 John – personaggio di Doctor Who
 John – personaggio della serie televisiva V - Visitors
 Little John – personaggio delle avventure di Robin Hood

Persone 
 Avery John (1975) – ex calciatore trinidadiano
 Barry John (1945) – ex rugbista gallese
 Cleon John (1981) – calciatore trinidadiano
 Collins John (1985) – calciatore liberiano naturalizzato olandese
 Elton John (1947) – cantautore, compositore e musicista britannico
 Ola John (1992) – calciatore liberiano naturalizzato olandese
 Paddy John (1990) – calciatore liberiano naturalizzato olandese
 Scatman John (1942-1999) – cantante, pianista e compositore statunitense
 Stern John (1976) – calciatore e allenatore di calcio trinidadiano

Altri progetti

Pagine correlate 
Giovanni
Jon
Johnny
Juan